Флорен:

 Флорен — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Намюр, округ Филиппвиль.
 Флорен, Йеспер (род. 1990) — шведский футболист, полузащитник клуба ГАИС.